Bahabón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bahabón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Bahabón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar